Пётр Жуко́вский: Жуковский, Пётр Бонифаций (1913—1942) — блаженный Римско-католической церкви, священник, монах из ордена францисканцев. 
 Жуковский, Пётр Владимирович (1824—1896) — русский писатель и поэт.
 Жуковский, Пётр Михайлович (1888—1975) — советский учёный, ботаник, академик ВАСХНИЛ.
 Жуковский, Пётр Николаевич (1912—1996) — младший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.